Малые Карзи — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 28 км на юго-юго-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Малокарзинского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 399 человек.

Примечания

Ссылки 
 Малые Карзи//WikiMapia
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Малые Карзи
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа